Финал Кубка Казахстана по футболу 2015 года состоялся 21 ноября на стадионе «Астана Арена» в Астане. В нём встречались «Астана» и «Кайрат (Алма-Ата)». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по местному времени.

Место проведения 
Местом проведения финала была выбрана Астана Арена в столице Казахстана. Этот матч стал четвёртым подряд финалом Кубка Казахстана на этом стадионе. Всего Астана-Арена приняла 6-ой финал, а Астана 8-ой.

Путь к финалу

Противостояние в КПЛ-2015 

В чемпионате Казахстана по футболу 2015 года команды встречались четыре раза. В 8-м туре «Астана» на своём поле была сильнее и победила со счётом 4:3, в 18-м туре в Алма-Ате «Кайрат» обыграл астанчан со счётом 2:0, в 26-м туре на Астана-Арене со счётом 1:0 победу одержала алматинская команда, в 30-м туре на Центральном стадионе с аналогичным счётом выиграла столичная дружина.

Ход матча 
В середине первого тайма счёт открыл легионер «Астаны» Патрик Твумаси. После перерыва, на 48-ой минуте нападающий «Кайрата» Джордже Деспотович сравнял счёт. На 70-й минуте Деспотович сделал дубль и установил окончательный счёт в матче в пользу алматинского клуба.

Отчёт о матче

Интересные факты 
 Этот матч стал самым посещаемым в истории финалов Кубка Казахстана. Собрав аудиторию в 29 тысяч человек он на 4,5 тысячи превзошёл финал 2013 года.
 «Кайрат» стал первым футбольным клубом в истории Кубка Казахстана, которому удалось защитить трофей.
 Алматинский «Кайрат» является не только рекордсменом по количеству завоёванных Кубков страны — 7 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2014, 2015), но и по количеству участия в финальных матчах — 9 (1992, 1996/97, 1999/2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2014, 2015), по количеству участия в финальных матчах подряд — 3 (2003—2005).

Примечания

Ссылки 
 КУБОК КАЗАХСТАНА ПО ФУТБОЛУ — 2015

2015
Кубок Казахстана
Ноябрь 2015 года
События 21 ноября